Ufa! — interjeição

Geografia 
Ufá — cidade russa 
Rio Ufa — na Rússia

Entretenimento 
Universum Film AG ou UFA — estúdio cinematográfico alemão (Universum Film Aktien Gesellschaft)
Cine Art-Palácio (São Paulo) ou Cine UFA — sala de cinema de São Paulo

Outros 
Ufa da Ânglia Oriental — monarca do século 6.º
Unidade de fornecimento de alívio — tipo de banheiro público na cidade do Rio de Janeiro

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema